Варе́нн-л'Арко́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 55 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 128,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Варенн-л'Арконс на сайті французького Національного інституту географії
 Варенн-л'Арконс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенн-л'Арконс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенн-л'Арконс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенн-л'Арконс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара